Folgende Listen geben Überblick über Indikatoren des internationalen Reiseverkehrs wie Besucherzahlen von Ländern und Regionen sowie den Einnahmen und Ausgaben aus diesem. Alle Zahlen stammen von der Weltorganisation für Tourismus, einer Sonderorganisationen der Vereinten Nationen.

Liste der Länder und Territorien nach Besuchern 
Folgende Liste sortiert Länder und Territorien nach der Anzahl an internationalen Besuchern zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Als internationale Besucher werden alle Personen gezählt, die innerhalb eines Jahres ein anderes Land für touristische Zwecke bereist haben und mindestens einmal in dem entsprechenden Land übernachtet haben. Auch internationale Geschäftsreisende werden als Besucher gezählt, nicht jedoch Personen in Grenzgebieten, die regelmäßig die Grenze eines benachbarten Staates für persönliche Zwecke überqueren. 
Im Jahr 2018 besuchten nach dieser Definition 1,410 Mrd. Personen ein anderes Land, was eine Steigerung von 5 % zum Vorjahr darstellt. Das meistbesuchte Land war Frankreich mit über 89,4 Mio. Besuchern, während Tuvalu mit knapp 2000 die wenigsten Besucher hatte.

Regionen nach Ankünften 
Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Touristenzahl von verschiedenen, von der UNWTO definierten Regionen von 1990 bis 2016. Die Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der Besucher, die alle Länder einer Region zusammengenommen haben. Die Besucher können dabei aus derselben Region stammen. So kommen z. B. die meisten Besucher europäischer Länder aus anderen europäischen Staaten.

Von 1990 bis 2016 stieg die Anzahl der internationalen Touristenankünfte von 435 Mio. auf 1,2 Mrd. Das schnellste Wachstum verzeichneten die Regionen Südasien, Subsahara-Afrika und Ostasien. Bis 2030 rechnet die UNWTO mit einer Steigerung auf 1,8 Mrd. Touristen, wobei weiterhin Destinationen in Asien, Afrika und Lateinamerika das schnellste Wachstum prognostiziert wird. 1950 hatte die Anzahl der internationalen Touristen noch bei 25 Mio. gelegen.

Länder nach Tourismusausgaben- und einnahmen 
Folgende Tabelle zeigt die Länder mit den höchsten Tourismusausgaben- und einnahmen. Als Einnahmen zählen alle Aufwendungen, die ausländische Reisende in dem entsprechenden Land für Transport, Beherbergung und weitere touristische Güter und Dienstleistungen gemacht haben. Als Ausgaben werden alle Aufwendungen für selbige Güter- und Dienstleistungen gezählt, die Staatsbürger des entsprechenden Landes in einem anderen Land gemacht haben. Die weltweiten Tourismuseinnahmen betrugen 2016 über 1,2 Billionen US-Dollar. Am meisten gaben Touristen aus der Volksrepublik China aus, während die Vereinigten Staaten die höchsten Einnahmen verzeichneten.

Siehe auch 
Liste der meistbesuchten Städte

Einzelnachweise 

Lander
Liste (Staaten)
Tourismus, Land